Michael Thomas Mann (Múnich, 21 de abril de 1919 - Orinda, Contra Costa County, California, 1 de enero de 1977) fue un músico y profesor de literatura alemán. El más joven de los seis hijos de Thomas Mann y Katia Mann. 

Estudió  viola y violín en Zürich, París y Nueva York. Entre 1942-47 fue solista en la Orquesta Sinfónica de San Francisco y luego realizó presentaciones como solista en Europa. Debió dejar la carrera debido a una neuropatía. 

Mann estudió literatura germánica en Harvard, trabajando luego como profesor en la Universidad de California, Berkeley.

Se casó con Gert Moser (1916-2007) en 1939 en Nueva York, y tuvieron dos hijos: Anthony y el psicólogo y ensayista Frido Mann (Monterrey, California, 1940-) y una hija adoptada, Raju.

Como varios de sus hermanos, y al menos dos de sus tías, sufría depresión. Se suicidó consumiendo alcohol y barbitúricos en 1977.

Discografía
Deutsche Grammophon
 Arthur Honegger – Sonata for viola and piano (1920); Michael Mann (viola); Dika Newlin (piano); 1952
 Ernst Krenek – Sonata for viola and piano (1948); Michael Mann (viola); Yaltah Menuhin (piano); 1951
 Darius Milhaud - Quatre Visages (1943); Michael Mann (viola); Dika Newlin (piano); 1952

Republicación en CD: Johanna Martzy/Michael Mann: Complete Deutsche Grammophon recordings. Deutsche Grammophon/eloquence 484 3299 (2021)

Publicaciones 
 Heinrich Heines Musikkritiken. Hoffmann & Campe, Hamburg 1971, ISBN 3-455-03111-0
 Sturm-und-Drang-Drama. Studien und Vorstudien zu Schillers Räubern. Francke, Bern/München 1974, ISBN 3-7720-1080-6
 Schuld und Segen im Werk Thomas Manns. Weiland, Lübeck 1975
 Fragmente eines Lebens. Lebensbericht und Auswahl seiner Schriften. Edition Spangenberg, München 1983, ISBN 3-7707-0205-0

Bibliografía 
 Kirsten Jüngling & Brigitte Roßbeck: Die Frau des Zauberers Katia Mann. Propyläen, Berlín 2003, ISBN 3-549-07191-4.
 Frido Mann: Achterbahn. Ein Lebensweg. Rowohlt, Reinbek 2008, 978-3-498-04510-4.
 Katia Mann: Meine ungeschriebenen Memoiren. Hrsg. v. Elisabeth Plessen u. Michael Mann. S. Fischer, Frankfurt 1974, ISBN 3-10-046701-9; Fischer-Taschenbuch-Verlag, Frankfurt 2000, ISBN 3-596-14673-9.
 Uwe Naumann: Die Kinder der Manns. Ein Familienalbum. Rowohlt, Reinbek 2005, ISBN 3-498-04688-8.

Referencias

El árbol genealógico de la familia Dohm-Mann 
 

Escritores en alemán
Diaristas
Familia Mann
Judíos de Alemania
Alumnado de la Universidad de Harvard
Suicidas de Alemania
Suicidas por sobredosis de barbitúricos
Suicidios masculinos
Suicidios en 1977
Violinistas clásicos de Alemania
Autobiógrafos de Alemania
Nacidos en Múnich
Alemanes del siglo XX